Нефедово — населённый пункт (тип: станция) в Грязовецком районе Вологодской области. Входит в состав Ростиловского муниципального образования

История 
С 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Плосковское муниципальное образование, с точки зрения административно-территориального деления — в Плосковский сельсовет.

География 
Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 36 км, до центра муниципального образования Ростилово по прямой — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Починок, Кастиха, Плоское.

Население 

По переписи 2002 года население — 57 человек (26 мужчин, 31 женщина). Преобладающая национальность — русские (94 %).

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Путевое хозяйство Северной железной дороги.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт. Станция Нефедово

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района